Морелль (, ) — фамилия. Известные носители:

 Морелль, Курдин (род. 1963) — швейцарский бобслеист, бронзовый призёр Олимпийских игр 1992 года.
 Морелль, Теодор Гилберт (1886—1948) — немецкий медик, личный врач Адольфа Гитлера в 1936—1945 годах.
 Морелль, Франсиско (1750—1820) — испанский военный офицер, исследователь и путешественник.

См. также 
 Морел
 Морелл
 Моррелл
 Моррилл